Markéta z Ravensbergu (1320 – 13. února 1389 byla dcera a dědička Oty IV. z Ravensbergu a jeho manželky Markéty z Bergu-Windecku.

Život 
Markétin otec Ota neměl syny, a tak po jeho smrti v roce 1328 zdědil hrabství Ravensberg jeho mladší bratr Bernard. Bernard však zemřel v roce 1346 bezdětný a Markéta se stala jedinou dědičkou Ravensbergu, protože její jediná sestra Hedvika zemřela v roce 1336. Když v roce 1348 zemřel její strýc Adolf IX. z Bergu, zdědila Markéta z práva své matky jakožto jediná Adolfova neteř také Berg.

Jejím sňatkem s Gerhardem VI. z Jülichu přešel Berg a Ravensberg na rod Jülich, kterému panství zůstala do roku 1511, kdy přešla na rod z Klevska.

Manželství a potomci 
Markéta se provdala za Gerharda VI. z Jülichu a měla s ním tři dětiː

 Alžběta z Jülichu (1346 – po 1388)
 Vilém VII. z Jülichu (1348–1408)
 Markéta z Jülichu (1350–1425/29)

Jedním z jejích potomků byla anglická královna Anna Klevská.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1320
Úmrtí 13. února
Úmrtí v roce 1389
Ženy